Львов, Михаил Львович (1887—1957) — вокальный педагог, оперный певец
 Львов, Михаил Львович (1928—1989) — актёр театра и кино